A-League Heren 2010/2011 - 59. sezon rozgrywek o mistrzostwo Holandii organizowany przez Holenderski Związek Piłki Siatkowej (niderl. Nederlandse Volleybal Bond, NEVOBO). Zainaugurowany został 8 października 2010 roku i trwał do 25 kwietnia 2011 roku.

Liczbę drużyn biorących udział w rozgrywkach zwiększono do dziesięciu. 
 
W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Holandię reprezentował , natomiast w Pucharze Challenge -  i .

System rozgrywek 
 W fazie zasadniczej 10 drużyn rozegrało ze sobą systemem kołowym po dwa mecze. Do fazy play-off awansowało 8 najlepszych zespołów.
 Faza play-off składała się z trzech rund. Pierwszą rundę stanowiły ćwierćfinały grane do dwóch zwycięstw, II rundę - półfinały i mecze o miejsca 5-8 (do dwóch zwycięstw), natomiast w III rundzie rozgrywano mecze klasyfikacyjne: finały - do trzech zwycięstw; mecze o 3. miejsce, mecze o 5. miejsce i mecze o 7. miejsce - do dwóch zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

III runda

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Sety, małe punkty

Liderzy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Holandii
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Holandii
2011 w Holandii